Siphonella är ett släkte av tvåvingar. Siphonella ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fritflugor
Siphonella